Садовская — фамилия, женский вариант фамилии . Известные носительницы:

 Садовская, Елизавета Михайловна (1872—1934) — российская и советская актриса.
 Садовская, Зоя Александровна (род. 1967) — советская (белорусская), затем латвийская шашистка.
 Садовская, Мария (род. 1976) — польская певица, музыкальный продюсер, сценарист и кинорежиссёр.
 Садовская, Мария Александровна (1897 или 1898 — ?) — русская певица, лирико-колоратурное сопрано.
 Садовская, Марьяна Викторовна (род. 1972) — украинская певица.
 Садовская, Наталья (род. 1991) — польская шашистка.
 Садовская, Наталья Михайловна (1928—2023) — российская балерина, театральный деятель, балетовед.
 Садовская, Татьяна Кирилловна (род. 1966) — советская и российская фехтовальщица.
  См. также 
 Вилька-Садовская
 Дело Олеси Садовской
 Садовская-Барилотти, Мария Карповна
 Садовски-Синнотт, Зои